

Колома — місто, штат Мічиган
 Колома — місто, штат Вісконсин
 Колома — селище, штат Вісконсин
 Колома — переписна місцевість, штат Каліфорнія